Die Danone Southern Cross Classic 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Adelaide. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 28. November bis 4. Dezember 1988 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Adelaide